Alianza por la República, candidatura electoral històrica d'Espanya
 Arbitrary XML Rendering, llenguatge de marques usat per a l'elaboració de pàgines web